Botzaris steht für:

 Botzaris (Métro Paris), eine Pariser Métrostation

Botzaris oder Botsaris ist der Familienname folgender Personen:

 Katharina Caradja Botzaris († 1872), Tochter des Revolutionshelden Markos Botzaris und ein Mitglied der Familie Caradja
 Markos Botzaris (Marko Boçari; 1788–1823), militärischer Führer der Sulioten während der Griechischen Revolution, siehe Markos Botsaris